Lista de países e dependências por densidade populacional em habitantes/km². Os valores na tabela seguinte são baseados nas áreas dos países, incluindo água (lagos, reservatórios, rios). Os dados populacionais são na maioria estimativas para julho de 2005. Apenas Estados soberanos estão numerados, mas territórios não-soberanos também estão incluídos apenas para comparação. A lista é encabeçada por uma quantidade de cidades-Estado, que não são necessariamente as cidades mais densamente povoadas, bem como por territórios semiautónomos e pequenas ilhas independentes.

Mais de 600 hab./km²

Entre 100 hab./km² e 550 hab./km²

Menos de 100 hab./km² 

Fontes: Wikipédia (1, 2)

Ver também 
 Lista de países
 Lista de países por população

Densidade populacional
Países